Thomas Ruffin ist der Name folgender Personen:

* Thomas Ruffin (Rechtsanwalt) (1787–1870), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Thomas Ruffin (Politiker) (1820–1863), US-amerikanischer Politiker und Offizier